Пероль () — коммуна во Франции, департамент Гар
 Пероль () — коммуна во Франции, департамент Од
 Пероль () — коммуна во Франции, департамент Тарн